Платоновский фестиваль искусств — международный фестиваль искусств, ежегодно проводимый в Воронеже и названный именем Андрея Платонова — одного из наиболее самобытных русских прозаиков XX века.

Фестиваль ежегодно проходит в начале июня. В нём принимают участие артисты, музыканты, художники и литераторы из разных стран. Художественный руководитель — Михаил Бычков.

Программа 
Платоновский фестиваль проводится по направлениям «Академическая музыка», «Музыка мира», «Театр», «Уличный театр», «Выставки» и «Литература».

События фестиваля делятся на 3 программы.
 «Основная программа» включает в себя признанные шедевры, получившие высокую оценку профессионального сообщества.
 «Программа актуального искусства» является площадкой для демонстрации творческих экспериментов.
 «Платоновская программа» состоит из произведений, созданных на основе платоновского литературного наследия либо посвященных творчеству писателя.

Помимо традиционных для большинства форумов искусств форматов (концерты, показы спектаклей, выставки и встречи с литераторами), особое место в программе Платоновского фестиваля занимают специальные проекты:
 Парад уличных театров — самый масштабный и яркий проект фестиваля. Шествие, в котором принимают участие российские и зарубежные артисты, акробаты, танцоры, ходулисты и музыканты, проходит по центральной улице Воронежа — проспекту Революции.
 Платоновский клуб — литературный проект фестиваля, в котором принимают участие литературоведы, переводчики и философы. На заседаниях клуба проходят презентации новейших платоновских изданий, а также рассматриваются влияние идей Платонова на современный философский процесс, творчество писателя в контексте философской культуры и другие вопросы.
 На Книжной ярмарке, которая в течение нескольких дней располагается на одной из площадей города, представлены книги независимых издательств. В рамках ярмарки проходят творческие встречи и лекции с участием ведущих российских литераторов, а также работает детский шатер, в котором ежедневно проводятся интерактивные игры, викторины и мастер-классы для детей.
 Концерты в парке Рамонского замка — самое светское событие фестиваля, open-air у стен Дворца Ольденбургских в Рамони.
 В Фестивальную ночь все выставки фестиваля работают бесплатно, на нескольких площадках города проходят концерты, показы спектаклей и специальные проекты фестиваля.

 Эстафета-чтение собирает на открытой сцене Советской площади любителей творчества Платонова. Участники эстафеты (воронежские политики, бизнесмены, деятели культуры, а также горожане, подавшие заявку через интернет, и гости фестиваля) в течение нескольких часов по очереди читают отрывки из произведений Андрея Платонова.

Программа бесплатных мероприятий включает в себя концерты и спектакли российских и зарубежных артистов на открытых площадках. Также на фестивале проводятся бесплатные лекции, мастер-классы, семинары и открытые репетиции.

Платоновская премия в области литературы и искусства ежегодно вручается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за создание выдающихся произведений и значительный вклад в культурное достояние России. Размер премии составляет 500 тысяч рублей.

Участники фестиваля 
В рамках программы «Академическая музыка» в Воронеже дважды выступил Михаил Плетнев — как дирижёр Российского национального оркестра (2013) и с сольным концертом (2014). На фестивальных площадках прошли концерты Юрия Башмета и симфонического оркестра «Новая Россия», Гидона Кремера и оркестра «Кремерата Балтика», Ансамбля солистов Берлинской филармонии, Камерного оркестра «CHAARTS» из Швейцарии, Ансамбля «Студия Новой Музыки», Квартета имени Бородина и «Копельман-квартета», а также Миши Майского, Бориса Березовского, Юлиана Рахлина, Фредерика Кемпфа, Давида Герингаса, Александра Князева, Вадима Репина, Антона Батагова, Люка Дебарга и других исполнителей.

Раздел «Музыка мира» представил фестивальной публике таких музыкантов, как Алим Гасымов (Азербайджан), Лакшминараяна Субраманиам (Индия), Рокиа Траоре (Мали), Криштина Бранку (Португалия), Марлен Дорсена (Гаити), и коллективы «Хуун-Хуур-Ту» (Тува), «Mostar Sevdah Reunion» (Босния и Герцеговина) и «Лойко» (Россия). Выступления Рокии Траоре и «Mostar Sevdah Reunion» на Платоновском фестивале стали их премьерой в России.

Театральная программа Платоновского фестиваля включала в себя спектакли Филиппа Жанти, Эймунтаса Някрошюса, Алвиса Херманиса, Жозефа Наджа, Миндаугаса Карбаускиса, Резо Габриадзе, Льва Додина, Римаса Туминаса, Оскараса Коршуноваса, Сергея Женовача, Юрия Бутусова, Антона Адасинского, Виктории Тьере-Чаплин и других режиссёров. В рамках театральной программы фестиваля состоялось немало российских премьер — впервые в России были показаны «Миранда» литовского Театра Оскараса Коршуноваса, «Песнь о Матери и Отчизне» Театра Польского из Вроцлава, спектакль-кабаре "В баре «У крокодила» Ральфа Райхеля, моноспектакль «Без названия» Славы Даубнеровой.

Искусство хореографии было представлено балетами Начо Дуато, Иржи Килиана, Йормы Эло, Охада Наарина. Спектакли «Дафнис и Хлоя» и «Весна священная» в постановке Национального хореографического центра Гренобля, «Устрица» израильской компании «Инбаль Пинто и Авшалом Поллак дэнс компани», «Неподвижный поток» Рассела Малифанта были впервые показаны в России на Платоновском фестивале.

В рамках литературной программы состоялись творческие встречи с российскими писателями и поэтами, среди которых Алексей Варламов, Виктор Ерофеев, Захар Прилепин, Евгений Гришковец, Дмитрий Быков, Сергей Гандлевский, Лев Рубинштейн, Павел Басинский, Марина Москвина, Вера Павлова, Владимир Шаров, Юрий Нечипоренко и другие.

Прошли выставки из собраний Государственной Третьяковской галереи, Политехнического музея, Курской картинной галереи им. А. А. Дейнеки, Театрального музея им. А. А. Бахрушина и других музеев. Состоялись персональные выставки Александра Дейнеки, Ирины Затуловской, Юрия Петкевича, Леонида Тишкова, Эмиля Капелюша и Лазаря Гадаева, прошла крупная выставка русского авангарда, объединившая работы из фондов пяти провинциальных музеев России.

Лауреаты Платоновской премии 
 писатель Борис Екимов (2011),
 художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин (2012),
 художественный руководитель и главный дирижёр Российского национального оркестра Михаил Плетнев (2013),
 художник Александр Петров (2014),
 писатель Андрей Битов (2015).
 режиссёр Александр Сокуров (2016).
 писатель Алексей Иванов (2017).
 режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова (2018).
 художник и писатель Эдуард Кочергин (2019).
 театральный режиссёр Михаил Бычков (2020).
 композитор Леонид Десятников (2021).

Отзывы 
 «Платоновский фестиваль — очень мощный, один из лучших или даже лучший в России по программе», «Не я „Платоновский фестиваль“ придумал, я всего лишь компетентный эксперт, который утверждает, что это лучший провинциальный фестиваль в России, и я счастлив, что живу в городе, в котором есть такое мероприятие» — Эдуард Бояков, театральный продюсер и режиссёр, создатель фестиваля «Золотая маска», художественный руководитель театра «Практика» (до 2013 года), ректор Воронежской академии искусств,
 «Платоновский фестиваль в Воронеже — уникальное явление на российском культурном ландшафте. Это грамотно, умно и креативно освоенный Воронежем собственный бренд», — Александр Вислов, театровед, преподаватель ГИТИСа, многократный эксперт «Золотой маски»,
 «От многих уважаемых мною людей в Москве я слышала, что Платоновский фестиваль в Воронеже — аналог известного Зальцбургского, только в Восточной Европе», — Яффа Оливицки, атташе по культуре посольства Израиля в России,
 «Театром, музыкой, литературой и изобразительным искусством охвачен весь миллионник, включая скверы и парки, где играют оркестры, центральную площадь, на которой три дня проходила книжная ярмарка крупнейших российских издательств и на которой десятки известных людей, включая губернатора Алексея Гордеева, в течение пяти (!) часов по очереди читали платоновского „Сокровенного человека“… фестиваль устроен как-то тотально, мимо не может пройти никто, и даже уличные репродукторы настигают тебя информацией о бесплатных концертах… грандиозный Платоновский фестиваль», — Марина Дмитревская, театральный критик, театровед, профессор кафедры русского театра СПбГАТИ, главный редактор «Петербургского театрального журнала»,
 «Фестиваль — большой, с концертами, в которых принимают участие целые оркестры и приезжие хоры, со спектаклями из среднего, то есть не самого далекого, но и не самого ближнего зарубежья. С книжной ярмаркой и литературными чтениями: прямо на площади известные писатели, актеры и даже воронежский губернатор читали отрывки из прозы Платонова пять часов подряд, передавая книгу из рук в руки. С именами — например, театральную афишу открыли спектакли Льва Додина „Жизнь и судьба“, за ними играли поляк Ян Клята и Театр Оскараса Коршуноваса из Литвы. Все это придумал Михаил Бычков, один из самых известных режиссёров русской провинции, основатель и бессменный руководитель Воронежского камерного театра», — Григорий Заславский, заведующий отделом культуры «Независимой газеты».

Примечания 

Андрей Платонов
Театральные фестивали России
Фестивали Воронежа
Литературные фестивали России